Бањска може значити:

 Манастир Бањска, манастир Српске православне цркве
 Бањска епархија, епархија Српске архиепископије

или:

 Бањска (Звечан), насеље у општини Звечан, Косово и Метохија, Србија
 Бањска (Вучитрн), насеље у општини Вучитрн, Косово и Метохија, Србија

или:

 Бањска Река, насеље у општини Звечан, Косово и Метохија, Србија

или:

 Бањска река, река у Србији, притока Топлице

Види још 

 Бањски Суви До, насеље у општини Звечан, Косово и Метохија, Србија